The Seventh Seal – album dei Lefay del 1999
 The Seventh Seal – album dei Death SS del 2006
 The Seventh Seal – album di Rakim del 2009